Василь Федорович Острозький, Красний (? — бл. 1453) — (син Федора Даниловича Острозького), намісник турівський, фундатор Дерманського монастиря.
 Костянтин Василь Острозький (1526—1608) — князь (син Костянтина Івановича Острозького), воєвода київський, маршалок Волинський.

Див. також 

 Острозький
 Острозькі

Сторінки зі списками однофамільців-тезок